Heinrich Sievers ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Sievers (Politiker, I), deutscher Händler und Politiker, MdLB 
 Heinrich Sievers (Jurist) (1848–1918), deutscher Jurist und Richter
 Heinrich Sievers (Kaufmann) (1856–1924), deutscher Großkaufmann und Politiker, MdLB
 Heinrich Sievers (Sprachforscher) (1873–1950), deutscher Sprachforscher
 Heinrich Sievers (Radsportler), deutscher Radsportler 
 Heinrich Sievers (Politiker, 1907) (1907–1964), deutscher Politiker (KPD), MdBB
 Heinrich Sievers (Musikwissenschaftler) (1908–1999), deutscher Musikwissenschaftler